Escola Normal, curso destinado à formação de professores.
Escola Normal Primária de Lisboa, instituição extinta portuguesa.
Escola Normal Superior de Lisboa, instituição de ensino superior portuguesa.
Escola Normal Superior de Paris, primeira escola normal com este nome.
Escola Normal Superior de Pisa, instituição italiana.
Escola Normal Modelo, instituição brasileira de ensino, em Minas Gerais.
Escola Normal Caetano de Campos, em São Paulo, capital do estado de mesmo nome, no Brasil.
Escola Normal Superior de Ponta Delgada, instituição extinta do Brasil.

Outros
Ginásio Parnaibano antiga Escola Normal de Parnaíba.

Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, antiga Escola Normal de Niterói, primeira do gênero do Brasil.
Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, antiga Escola Normal do então Distrito Federal brasileiro.
Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert, antiga Escola Normal de Campos (ENC) e Instituto de Educação de Campos (IEC), Campos/RJ.
Instituto de Educação General Flores da Cunha, antiga Escola Normal de Porto Alegre, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul.
Instituto de Educação do Amazonas, antiga Escola Normal de Manaus, no Brasil.
Instituto de Educação do Pará, antiga Escola Normal da cidade brasileira de Belém.
Instituto de Educação Anísio Teixeira, antiga Escola Normal de Caetité, no estado brasileiro da Bahia.
Liceu Pedro Nunes, antigo Liceu Normal Pedro Nunes,  na freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa.